Oosthem (dorp), een dorp in de Nederlandse provincie Friesland
 Oosthem (buurtschap), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland